Langa, comune spagnolo
 LANGA, azienda Marketing
 Langa, città di Città del Capo
 le Langhe, regione storica del Piemonte